DZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Alžirijo.
 dvočrkovna kratica za državni zbor.

Glej tudi 

Kratice